L-lattato deidrogenasi, enzima
D-lattato deidrogenasi, enzima